Мария де Бо (, ум. 1347, Родос) — графиня Андрии с ок. 1321, жена Умберта II, дофина Вьеннского.

Биография 
Дочь Бертрана III де Бо, графа Андрии и сеньора де Берр, и Беатрисы Анжуйской.

Ок. 1321 унаследовала от матери графство Андрию и виконтство Миссон. В 1332 была выдана замуж за Умберта де ла Тур дю Пэн, ставшего в следующем году дофином Вьеннским. Для этого брака потребовалось папское разрешение, так как невеста доводилась жениху двоюродной теткой (Мария была внучкой Карла II Неаполитанского, а Умберт II правнуком).

Графством продолжал управлять её отец. Актом, писанным в Авиньоне 30 июля 1344, Умберт признал тестя лучшим управляющим, и предоставил ему на семь лет узуфрукт с итальянских владений жены в размере 6 тыс. золотых флоринов. Вскоре папа объявил крестовый поход и назначил Умберта командующим. Жена сопровождала его в экспедиции и умерла на обратном пути на Родосе.

Семья 
В браке с Умбертом был один ребенок:

 Андре (1333—1335), помолвленный в 1335 с Бланкой Эвре-Наваррской (1331—1398), дочерью Филиппа III д'Эвре, короля Наварры, и Жанны II, королевы Наварры. Бланка впоследствии была помолвлена с кастильским инфантом Педро, будущим Педро Жестоким, и, наконец, стала женой короля Франции Филиппа VI.

Ссылки 

 MARIE de Baux

Литература 

 Barthélemy L. Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison des Baux. Marseille, 1882
 Noblemaire G. Histoire de la maison des Baux. P., 1913

Дом де Бо